

Persone
 Aleksa Novaković (1996) – cestista serbo
 Bojana Novaković (1981) – attrice serba naturalizzata australiana
 Borko Novaković (1981) – ex calciatore serbo
 Lola Novaković propr. Zorana Novaković (1935-2016) – cantante serba
 Milenko Novaković (1929) – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Milivoje Novaković (1979) –  ex calciatore sloveno
 Mitar Novaković (1981) – ex calciatore montenegrino e precedentemente jugoslavo
 Nebojša Novaković (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco di origine serba
 Nenad Novaković (1982) – calciatore serbo
 Saša Novaković (1991) – calciatore croato
 Stojan Novaković, propr. Konstantin Novaković (1842-1915) – politico e diplomatico serbo

Altro
 11805 Novaković – asteroide della fascia principale